Ме́зинец () — упразднённая деревня, входившая в состав Лебедянковского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии. Деревня была упразднена в 2015 году.

Население 

 2010 год — 1 человек

См. также 
 Лебедянковский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Упразднённые населённые пункты Белыничского района
Лебедянковский сельсовет